Alfred Hage kan syfta på:

 Alfred Hage (1803–1872), dansk affärsman, godsägare och politiker
 Alfred Hage (1843–1922), dansk godsägare och politiker